Union Station har flere betydninger, blandt andre bærer adskillige jernbanestationer i USA og Canada navnet, herunder:


Jernbanestationer

Canada 
 Union Station (Montreal) i Quebec
 Union Station (Toronto) i Ontario

USA 
 Union Station (Chicago) i Illinois
 Union Station (Los Angeles) i Californien
 Union Station (Portland) i Oregon
 Union Station (San Diego) i Californien
 Union Station (Washington D.C.)

Kultur 
 Alison Krauss and Union Station – amerikansk sanger og hendes gruppe
 Union Station (film) – en amerikansk film fra 1950